Антонио Лопез има више значења:

 Антонио Лопез (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Антонио Лопез (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику